Det har funnits flera personer med namnet Claes Fleming:
 Claus Fleming (nämnd 1386–1427)
 Klas Fleming (död 1597) 
 Klas Fleming (död 1616) 
 Klas Fleming (1592–1644) 
 Claes Fleming (1649–1685)
 Claes Fleming (1685–1766), ägare av Tykö bruk under 1700-talets första hälft
 Claes Adolph Fleming 1771–1831